Urbaneja ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Bautista Urbaneja (1782–1856), venezolanischer Politiker
 Juan Bautista Urbaneja, venezolanischer Politiker